U 23 oder U-23 bzw. U23 steht für:

 U 23, eine Altersklasse im Sport, siehe Klasseneinteilung im Sport #Altersklassen
 U 23 – Tödliche Tiefen, US-amerikanischer Kriegsfilm aus dem Jahre 1958
 U 23 alternative Bezeichnung des Citroën Typ 23
 U 23, ein Runenstein aus Granit in Uppsala in Uppland in Schweden.

U 23 bezeichnet mehrere U-Boote:

 SM U 23, ein U-Boot der deutschen kaiserlichen Marine im Ersten Weltkrieg.
 SM U 23 (k.u.k. Marine), ein U-Boot der österreich-ungarischen Marine, siehe S.M. Unterseeboote #S.M. U 20, U 21, U 22, U 23.
 U 23 (Kriegsmarine), ein U-Boot der deutschen Kriegsmarine im Zweiten Weltkrieg.
 U 23 (Bundeswehr), ein U-Boot der deutschen Bundeswehr.

U23